Das Kürzel Koax bezeichnet:

 ein Kabel mit konzentrischem Aufbau, siehe Koaxialkabel
 ein Stecker zur Verbindung von Koaxialkabeln, siehe Koaxialstecker
 einen Lautsprecher, siehe Koaxiallautsprecher

Abkürzung